Il singolare del SAP Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andy Murray era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Andy Roddick ha vinto in finale 6–4, 7–5, contro Radek Štěpánek.

Teste di serie 

  Andy Roddick (campione)
  James Blake (quarti)
  Tommy Haas (secondo turno)
  Radek Štěpánek (finale)

 Hyung-taik Lee (ritiro per infortunio)
 Jürgen Melzer (primo turno)
 Sam Querrey (primo turno)
 Kristof Vliegen (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

SAP Open 2008
ATP Tour 2008